Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Uli Pinner che ha battuto in finale Kim Warwick 6-2, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Christopher Mottram (semifinali)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Vladimír Zedník (primo turno)
 Kim Warwick (finale)

 Željko Franulović (quarti di finale)
 Jan Kodeš (primo turno)
 Uli Pinner (campione)
 Éric Deblicker (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1978